Marcoux (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Marcoux (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy